gvn – codice ISO 639-3 della lingua kuku-yalaji